Die Liste der Mitgliedsverbindungen im Coburger Convent dient der Übersicht über die Mitgliedsbünde im Coburger Convent (CC).

Einzelnachweise 

Coburger Convent1
!Liste der Mitgliedsverbindungen des CC
Coburger Convent